Ершовский сельсовет

Вологодская область 
 Ершовский сельсовет Шекснинского района

Кировская область 
 Ершовский сельсовет Вятскополянского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Московская область 
 Ершовский сельсовет Звенигородского (1929—1957, 1960—1965), Кунцевского (1957—1960) и Одинцовского (1965—1994) районов
 Ершовский сельсовет Коробовского района (до 1936)

Псковская область 
 Ершовский сельсовет Псковского района (1986—1995)

Удмуртия 
 Ершовский сельсовет Камбарского района